Бекен Бекенович Жилисбаев (; 9 мая 1923, село Бирбет (Горное), Чубартауский район, Семипалатинская губерния, Киргизская АССР, РСФСР, СССР — 23 декабря 2015, Алма-Ата) — советский и казахстанский певец (тенор). Народный артист Казахской ССР (1977).

Биография 
Происходит из рода жастабан племени абак керей. Родился в крестьянской семье. Принимал участие в Великой Отечественной войне. В 1951 году окончил Алма-Атинскую консерваторию. В годы учёбы был солистом Казахского радио и Казахской государственной филармонии имени Джамбула. Выступал как солист с концертами, преподавал в консерватории. С 1957 года заведовал кафедрой сольного пения. С 1973 года — профессор Алма-Атинской консерватории.

В 1957 году избран депутатом Алма-Атинского городского Совета народных депутатов. Член КПСС с 1963 года.

Награды и звания 
В 1955 году удостоился звания Заслуженного артиста Казахской ССР. С 1977 года — Народный артист Казахской ССР.

Награждён орденами Ленина, 2 орденами «Знак Почёта» (1948; 03.01.1959), Отечественной войны (дважды), «Отан» (2004), медалями «Десять лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1955), «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985), «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1967), «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978), «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988), «Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005).

Семья 
 Жена — Омирбаева Нурипа (1929—2003), библиотекарь Казахского женского педагогического института.
 Дети: Жилисбаев Максат Бекенович (1950—1990), Жилисбаев Бекзат Бекенович (1953—2004), Жилисбаева Ардак Бекеновна (род. 1954), Жилисбаева Аида Бекеновна (род. 1962).

Примечания

Ссылки 
 Жилисбаев Бекен Бекенович на сайте whoiswho.kz

Родившиеся в Семипалатинской области (Казахстан)
Теноры СССР
Теноры Казахстана
Теноры
Депутаты Алма-Атинского городского совета
Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории